Léonet peut faire référence à :

Personnalités 
 Rudy Léonet, un animateur et directeur de radio, chanteur et parolier belge
 Cyril Leonet (1983-), un boxeur français
 Sébastien Léonet, le batteur du groupe qui a assuré la partie musicale de la version française de Hedwig and the Angry Inch, un musical off-Broadway de 1998 et un film de 2001 sur une chanteuse de rock trans imaginaire. Il devient également bassiste dans le groupe Jules et le vilain orchestra.

Architecture 
 Tour du Léonet (ou Tour de la Roquette, ou Tour de l’Écorchoir), une tour qui fait partie des défenses du quartier de la Roquette à Arles

Références